

Persone 
 Abdul Salis – attore britannico
 Carlo Salis – pittore italiano
 Gianfranco Salis – fotografo italiano
 Giovanni Corbeddu Salis – bandito sardo
 Giuliano Salis – chitarrista italiano 
 Lucio Salis – comico e produttore discografico italiano
 Lucio Wilson Salis – autore televisivo, scrittore e drammaturgo italiano
 Pietro Salis – politico italiano
 Silvia Salis – ex martellista italiana
 Ulisse Salis – patriota italiano
 Ulysses von Salis – politico svizzero

Altro 
 Salis – famiglia patrizia svizzera originaria di Soglio in Val Bregaglia nel Cantone dei Grigioni
 Salis (reggimento) – reggimento di fanteria svizzera assoldato dalla Repubblica di Venezia 
 Palazzo Salis – a Tirano